Desa Pasirpanjang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirpanjang (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Pasirpanjang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,30, long 106,53), 
 Desa Pasirpanjang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,36, long 108,32), 
 Desa Pasirpanjang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Pasirpanjang (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar